Sanio är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Gustav Sanio (1832–1891), tysk botaniker
 Friedrich Daniel Sanio (1800–1882), tysk rättslärd

Efternamn